Ларн (англ. Larne, ирл. Latharna) — многозначный термин.

 Ларн — индустриальный город, расположенный в районе Антрим, Северная Ирландия. 
 Ларн (район) — район Северной Ирландии в графстве Антрим. 
 Ларн (футбольный клуб) — североирландский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1889 году.